Mieścisko est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Mieścisko, gmina de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mieścisko, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mieścisko, village de la voïvodie de Mazovie.